Charles Bathurst (1754-1831) – brytyjski polityk, sekretarz ds. wojny w latach 1803-1804
 Charles Bathurst (1867-1958) – brytyjski polityk, gubernator generalny Nowej Zelandii w latach 1930-1935